Industriell ekonomi kan syfta på:

Industriell ekonomi (utbildning) – ingenjörsvetenskapligt ämnesområde i gränssnittet mellan teknik och management inriktat mot förståelse, ledning och utveckling av affärer och värdeskapande i teknikintensiva företag och organisationer (eng. industrial management, technology management, eller industrial engineering and management).
Industriell ekonomi (nationalekonomi) – gren av den nationalekonomiska underdisciplinen mikroekonomi (eng: industrial economics).

Se även
Scandinavian Academy of Industrial Engineering and Management
European Students of Industrial Engineering and Management
European Academy for Industrial Management (AIM)
European Professors of Industrial Engineering and Management (EPIEM)
Industriell organisation –  gren av organisationsteorin